Буало () — французьке прізвище.

Відомі носії 
 Нікола Буало (1636–1711) — французький поет, критик, теоретик класицизму.
 Жиль Буало (1631–1669) — поет, брат попереднього
 П'єр Буало (1906–1989) — французький письменник, відомий по роботі у творчому тандемі «Буало — Нарсежак».
 Філіп Буало (1863–1917) — канадсько-американський художник-портретист.
 Етьєн Буало (1200/10 — 1270) — королівський прево Парижа.

Французькі прізвища